Jugović ist der Familienname folgender Personen:
 Vedran Jugović (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Vladimir Jugović (* 1969), serbischer Fußballspieler